Fi eller FI kan syfta på:

 fi – en bokstav i det grekiska alfabetet
 Feministiskt initiativ - ett politiskt parti

Förkortningar 
 FI – en svensk statlig förvaltningsmyndighet, se Finansinspektionen (Sverige)
 Fi – ett av departementen i Regeringskansliet, se Finansdepartementet (Sverige)
 Fi – ett svenskt politiskt parti, bildat i april 2005, se Feministiskt initiativ
 FI – en internationell samarbetsorganisation för trotskistiska partier 1938–, se Fjärde internationalen
 FI – IATA-koden för Icelandair
 FI – ett konservativt politiskt parti i Italien 1994–2009, se Forza Italia 
 FI – ett borgerligt politiskt parti i Italien, se Forza Italia (2013)
 FI – landskoden enligt ISO 3166-1 alpha-2 för Finland
 Fi – en militär förkortning för fiende
 fi – språkkoden (enligt ISO 639-1 för finska
 .fi – toppdomänen för Finland

Φ och φ som beteckning
 φ – inom geodesi vinkeln från ekvatorn, se latitud
 φ – beteckning för konstanten gyllene snittet
 φ – en av de sfäriska koordinaterna, se kolatitud
  – symbol för magnetiskt flöde
 φ – alternativ symbol för diameter

Se även 
 Phi-fenomenet